wodnica (rusałka, topielica) – nazwa żeńskiego demona słowiańskiego
 wodnica – krzywa wyznaczona na kadłubie statku (okrętu) z powierzchnią równoległą do powierzchni wody
 wodnice (Potamogalinae) – podrodzina ssaków z rodziny tenrekowatych
 Micropotamogale lamottei
 wodnica ruwenzorska – Micropotamogale ruwenzorii
 wodnica kameruńska – Potamogale velox

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wodnica – przysiółek wsi Tarchalice w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Wodnica – część wsi Nadolany w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Bukowsko
 Wodnica – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Wodnica – część wsi Rudniki w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny